|-
| 81201 - || || 25 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81202 - || || 29 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81203 Polynesia || || 23 de març, 2000 || Punaauia || J.-C. Pelle
|-
| 81204 - || || 30 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81205 - || || 30 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81206 - || || 30 de març, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 81207 - || || 29 de març, 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 81208 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81209 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81210 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81211 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81212 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81213 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81214 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81215 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81216 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81217 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81218 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81219 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81220 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81221 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81222 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81223 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81224 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81225 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81226 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81227 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81228 - || || 26 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81229 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81230 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81231 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81232 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81233 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81234 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81235 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81236 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81237 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81238 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81239 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81240 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81241 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81242 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81243 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81244 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81245 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81246 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81247 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81248 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81249 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81250 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81251 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81252 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81253 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81254 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81255 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81256 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81257 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81258 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81259 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81260 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81261 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81262 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81263 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81264 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81265 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81266 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81267 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81268 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81269 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81270 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81271 - || || 30 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81272 - || || 30 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81273 - || || 30 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81274 - || || 29 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81275 - || || 30 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81276 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81277 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81278 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81279 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81280 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81281 - || || 26 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81282 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81283 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81284 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81285 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81286 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81287 - || || 26 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81288 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81289 - || || 26 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81290 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81291 - || || 27 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81292 - || || 26 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81293 - || || 25 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81294 - || 2000 GM || 2 d'abril, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 81295 - || 2000 GU || 2 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81296 - || || 2 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81297 - || || 4 d'abril, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 81298 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81299 - || || 2 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81300 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
1